Карран — многозначный термин.

Фамилия 
 Карран, Чарльз Кортни (1861—1942) — американский художник.
 Карран, Тони (род. 1969) — британский актёр.
 Карран, Джоан — валлийский физик, сыгравшая важную роль в разработке радара и атомной бомбы во время Второй мировой войны.

Топоним 
 Карран — деревня в Ирландии.

См. также